Стомахин — русская фамилия; женская форма Стомахина.

 Известные носители 
 Стомахин, Александр Яковлевич (род. 1936) — советский и российский учёный-металлург, специалист в области термодинамики расплавов.
 Стомахин, Борис Владимирович (род. 1974) — российский публицист.